EZAir is een kleinschalige, regionale luchtvaartmaatschappij gevestigd op het Nederlandse eiland Bonaire. De maatschappij werd in 2008 opgericht en heeft zowel kantoren op Bonaire als op Curaçao.

Vluchten 
EZAir voert dagelijks vijf vluchten uit tussen Bonaire en Curaçao. De vlucht tussen beide eilanden wordt afgelegd tussen de twintig en de 23 minuten. Ook worden er chartervluchten uitgevoerd naar Oranjestad op Aruba.

  Kralendijk, Bonaire - Bonaire International Airport
  Willemstad, Curaçao - Hato Airport

chartervluchten
  Oranjestad, Aruba - Internationale luchthaven Koningin Beatrix

Toestellen 
De maatschappij maakt gebruik van twee Britten-Norman BN-2A Islander-toestellen.

Nederlandse luchtvaartmaatschappij